Схрейверс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Схрейверс, Дан (1941—2018) — нидерландский футболист, защитник.
 Схрейверс, Данни (род. 1965) — нидерландский футболист.
 Схрейверс, Пит (1946—2022) — нидерландский футболист и тренер.
 Схрейверс, Сибе (род. 1996) — бельгийский футболист, нападающий.